Ву́лиця Коллонта́й — назва вулиць у деяких окупованих населених пунктах України. Також, колишня назва вулиць в деяких населених пунктах України.

Поточні назви 
 Вулиця Коллонтай — вулиця в місті Донецьк.

Колишні назви 
 Вулиця Коллонтай — колишня назва вулиці Ганни Барвінок в місті Дніпро.
 Вулиця Коллонтай — колишня назва Калинової вулиці в місті Запоріжжя.
 Вулиця Коллонтай — колишня назва вулиці Дмитра Яворницького в місті Київ.
 Вулиця Коллонтай — колишня назва вулиці Зинаїди Тулуб в місті Кременчук.
 Вулиця Коллонтай — колишня назва Родинної вулиці в місті Миколаїв.
 Вулиця Коллонтай — колишня назва Успенської вулиці в місті Тульчин.

Вулиці, названі на честь людей
Вулиці в Україні, названі на честь жінок